Ксенофо́нтова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Ксенофонтова, Анна Ивановна (1901—1966) — советский учёный-горняк, профессор.
 Ксенофонтова, Елена Юрьевна (род. 1972) — российская актриса.
 Ксенофонтова, Людмила Петровна (1927—2010) — советская и российская актриса.

 Вейс-Ксенофонтова, Зинаида Григорьевна (1888—1961) — советский учёный-сейсмолог.
 Петренко-Ксенофонтова, Олимпиада Несторовна (1909—1981) — румейская поэтесса и фольклористка.